A 21 322-es számú mellékút egy rövidke, mindössze néhány száz méter hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megye északkeleti részén, a Cserhát hegység délnyugati lábainál. Az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc-vasútvonal Acsa-Erdőkürt vasútállomását szolgálja ki. A 2108-as útból ágazik ki, annak 35. kilométere közelében, kelet felé, Acsa területén. A vasút mellett északnak fordul és az állomás térségének északi részében véget is ér.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 9.

Jegyzetek

21322
Acsa